Tarkan – cantante turco
Tarkan – album del suddetto cantante
Tarkan – località dell'Egitto